Blue Train kan syfta på:

 Blue Train (album) – ett musikalbum av John Coltrane.
 Blue Train (Sydafrika) – ett lyxtåg i Sydafrika.